Santaisabelensi – abitanti di Santa Isabel (Goiás)
Santaisabelensi – abitanti di Santa Isabel do Ivaí
Santaisabelensi – abitanti di Santa Isabel do Rio Negro